Niemcy:
 Vinea – łacińska nazwa miasta Weingarten w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Osoby:
 Francesco Vinea – włoski malarz
 Ion Vinea – rumuński poeta

Inne:
 Vinea – napój gazowany

Zobacz też:
 Win